Sommerhaldenbach ist ein Gewässername:

 Sommerhaldenbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs zwischen Mittel- und Unterfischbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Sommerhaldenbach (Metzgerbach), linker Zufluss des Oberlaufs Metzgerbach des Feuerbachs in Botnang, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg